Foul Bay kan syfta på:

Barbados 
1 Foul Bay (vik i Barbados), Saint Philip,

Egypten 
2 Foul Bay (vik i Egypten), Al-Bahr al-Ahmar,

Falklandsöarna 
3 Foul Bay (vik i Falklandsöarna), 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar